

Palmarès 
Giochi europei
Minsk 2019: argento nella gara a squadre.

Collegamenti esterni